Allegretti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Allegretti (1840–1918), italienischer Bildhauer
 Carlo Allegretti, italienischer Maler des 16. Jahrhunderts 
 Nick Allegretti (* 1996), US-amerikanischer Football-Spieler